Schlachtenbummler bezeichnet:

 Schlachtenbummler (Geflügeltes Wort), Zivilisten, die aus Neugierde die Front besuchen (im Deutsch-Französischen Krieg geprägt)
 einen Menschen, der längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem externen, öffentlichen, abstrakten oder sportlichen Fanobjekt hat, siehe Fan
 Die Schlachtenbummler, deutscher Titel eines US-amerikanischen Abenteuerfilms (1927)